Дигях () — посёлок в Дигяхском административно-территориальном округе Апшеронского района Азербайджана.

Этимология 
Название села происходит от татских слов ди (село) и гах (место).

История 
Село Дигях в 1913 году согласно административно-территориальному делению Бакинской губернии относилось к Дигяскому сельскому обществу Бакинского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к Бакинскому уезду.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году населённый пункт передан Бакинскому городскому совету Азербайджанской ССР. 26 февраля 1936 года селу Дыгя присвоен статус посёлка.

Согласно административному делению 1961 года посёлок Дигях входил в Дигяхский поселковый совет Кировского района Бакинского городского совета Азербайджанской ССР.

4 января 1963 года посёлок передан в состав новообразованного Апшеронского района. Согласно административному делению 1977 года посёлок Дигях входил в Дигяхский поселковый совет Апшеронского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Дигяхского административно-территориального округа был учрежден Дигяхский муниципалитет Апшеронского района.

География 
Посёлок располагается в 14 км от райцентра Хырдалан и в 17 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Бинагади. Находится на высоте 32 метров над уровнем моря.

Население 
 

В 1886 году в селе жило 894 человека, все — таты, по вероисповеданию — мусульмане-шииты.

Население преимущественно занято в промышленности.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в посёлке составляет +14,7 °C. В посёлке полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в посёлке располагались виноградарский совхоз, средняя школа, школа рабочей молодежи, библиотека, дом культуры, кинотеатр, детский сад, ясли, медицинский пункт.

В посёлке расположены почтовое отделение, средняя школа, детский ясли-сад, клуб, библиотека, врачебный пункт.

В посёлке находятся средневековое кладбище, две мечети XVII-XIX веков, памятник погибшим в Второй мировой войне соотечественникам.

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты Апшеронского района (Азербайджан)